Scoresby ist der Familienname von:
 William Scoresby (1789–1857), ein britischer Seefahrer und Forscher

Sonstiges:
 Scoresby (Figur), eine Figur aus Paul Austers Moon Palace
 Scoresby (Mondkrater), einen nach William Scoresby benannten Mondkraters
 Scoresby (Victoria), ein Stadtteil (suburb) von Melbourne im Gebiet Knox City
 Scoresby Point, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Scoresbysund, ein Fjordsystem und eine Ortschaft in Ostgrönland, siehe Kangertittivaq
 Kap Scoresby, Kap von Borradaile Island, Balleny-Inseln, Antarktis
 Lee Scoresby (Figur), eine literarische Figur aus His Dark Materials von Philip Pullman
 William Scoresby (Schiff), britisches Forschungsschiff
 William-Scoresby-Archipel, Archipel vor der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 William Scoresby Bay, Bucht an der Küste des Kemplands, Antarktika